Пустынки — топоним

Белоруссия 
 Пустынки — деревня, Сенненский район, Витебская область

Россия 
 Большие Пустынки — деревня в Островском районе Псковской области, Воронцовская волость
 Малые Пустынки — деревня в Островском районе Псковской области, Воронцовская волость

Украина 
 Пустынки — село, Черниговский район, Черниговская область